Aramazd Lerr är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Aramazd Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Aramazd Lerr är bergig söderut, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Aramazd Lerr. Runt Aramazd Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Shinuhayr,  kilometer nordost om Aramazd Lerr. 

Trakten runt Aramazd Lerr består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Siunik
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre